Četvrti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2003./04. su činile prve županijske lige u većini županija.

4. HNL Međimurje 
Klubovi iz Međimurske županije.

 Izvori: 
 NK Polet Sveti Martin na Muri - pregled konačnih tablica

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Svačić Stari Slatinik

1. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 NK "Ogulin" 1932. – 2012.  
 Nogometni klub Duga Resa 1929. – 2009.

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

1. ŽNL Osječko-baranjska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 29. kola 
 Sokol Velika Ludina, ljestvica 
 Sokol Velika Ludina, rezultati lige

1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza 
 OSK Otok

ŽNL Šibensko-kninska 

 Izvori: 
 NK Dinara Knin 1913-2013  
 N.K. DOŠK: 1919. – 2019.

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 rsssf.com

Poveznice 
 1. HNL 2003./04.
 2. HNL 2003./04.
 3. HNL 2003./04.
 5. rang HNL-a 2003./04.
 6. rang HNL-a 2003./04.
 7. rang HNL-a 2003./04.
 Hrvatski nogometni kup 2003./04.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2003./04., 4. rang
  

2003-04
 4